Iwan Rumiancew (1886–1937) – radziecki polityk
 Iwan Rumiancew (1913–1992) – radziecki polityk